Talaj oder Tałaj ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Talaj (* 1989), weißrussische Hürdenläuferin
 Marian Tałaj (* 1950), polnischer Judoka

Siehe auch:
 Talay